Eisenbahnkaserne steht für:

 Eisenbahnkaserne (München)
 Eisenbahnkaserne (Koblenz)